Аграрные беспорядки 1902 года либо Полтавско-Харьковское крестьянское восстание — крестьянские беспорядки марта-апреля 1902 года, произошедшие в Полтавской и Харьковской губерниях, охватили смежные уезды: Константиноградский, Полтавский, Валковский и Богодуховский, сопровождавшиеся разгромом и сожжением помещичьих имений, экономий и хозяйств.

Существует точка зрения, что крестьянские бунты марта 1902 года вряд ли можно считать восстаниями.

Причины 
Согласно «Истории городов и сёл УССР», главной причиной восстания был неурожай 1901 года в Малороссии и на Слобожанщине. Поэтому весной 1902 года малоимущие крестьяне не имели посевного материала. Местные органы власти составили списки нуждающихся, но помощь семенами так и не была оказана, хотя прошли сроки посевной. Это вызвало возмущение крестьянства.

Существовала также эксплуатация наёмного с/х труда. За тяжёлый изнурительный труд в экономиях взрослые в среднем получали 50 копеек (иногда 15 копеек) в день, подростки — 25 копеек (иногда 5 копеек) в день.

Большая советская энциклопедия утверждает, что «пропаганда социал-демократов революционизировали крестьян», также указывая, что «в восстании участвовало до 40 тысяч человек.

С 7 марта по 3 апреля было разгромлено 105 помещичьих экономий.
Крестьяне захватывали хлеб, скот, инвентарь.

Последствия 
Восстание было быстро подавлено войсками, происходили массовые экзекуции.
1092 человека были преданы суду, из них 836 человек приговорены к тюремному заключению.

Указом 11 мая 1902 года правительство возложило на крестьян возмещение убытков помещикам в сумме 800 тысяч рублей (указ был отменён в 1904 году)».

Судьба Шаровки 
Жители села Шаровка Богодуховского уезда приняли активное участие в беспорядках в начале апреля. Восстание было подавлено тремя взводами казаков из Константиновки. Сто человек перепороли нагайками, часть посадили в тюрьму, некоторых отправили на каторгу.

В 1903 году владелец Шаровского дворца «сахарный король» Леопольд Кёниг решил выселить революционно настроенных жителей села (300 семей) подальше от своего имения, для чего купил 6 000 десятин земли в Уфимской губернии, а затем «провёл» т. н. «приговор» крестьянской общины про переселение.
 
1200 жителей села были принуждены продать свои земельные наделы (не желавших выгнали из домов принудительно) и выехать в сельскую местность в Уфимской губернии.
Большая часть переселенцев затем возвратилась назад, некоторые погибли.

По приезде они обнаружили, что их дома сожжены, земля перепахана и на месте села посажен сосновый лес.

Данную местность, где была старая Шаровка, Кёниг назвал экономией Леопольдовкой — в честь себя.
Возвратившиеся жители основали новую Шаровку на расстоянии двух км от старой.

Хроника беспорядков 

Откликом на восстание явились крестьянские выступления летом и осенью 1902 года в Курской, Черниговской, Воронежской, Херсонской, Саратовской, Симбирской, Рязанской, Волынской, Подольской губерниях и на Кубани. Указом 5 мая 1903 года в 46 губерниях Европейской России была создана уездная полицейская стража.

Источники и ссылки

Литература 
   Большая советская энциклопедия / Great Soviet Encyclopedia
  Крестьянское восстание на Украине (1902)

См. также 
 Харьковское восстание
 Валковское восстание (1902)
 Шаровское восстание (1902)

Восстания в Российской империи
Крестьянские восстания
Конфликты 1902 года
1902 год на Украине
Полтавская губерния
Март 1902 года
Апрель 1902 года
Восстания в Харьковской губернии